Бара́нник або Бара́ннік — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бараннік Дмитро Олександрович — старший солдат Збройних сил України, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.
 Баранник Дмитро Харитонович — український мовознавець, доктор філологічних наук.
 Бараннік Микола (* 1989) — спортсмен-пауерліфтер, майстер спорту України міжнародного класу.
 Бараннік Олег Васильович — український футболіст.
 Баранник Петро Іванович — доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки УРСР.
 Баранник Сергій Олексійович — український художник, член Національної спілки художників України.
 Бараннік Юрій Іванович (1954 — 2019) — український художник, галерист, урбаніст

Див. також 
 Баранников
 Баранник

Українські прізвища